Den Namen Nationale Demokratische Allianz/National Democratic Alliance verwenden folgende politische Gruppierungen:

 National Democratic Alliance (Indien)
 National Democratic Alliance (Malawi)
 National Democratic Alliance (Sierra Leone)
 Nationale Demokratische Allianz (Sudan)